Ольги́н () — одна из провинций Кубы, расположенная на востоке острова.

География 
Она граничит на северо-западе с Атлантическим океаном, а с других сторон с провинциями Лас-Тунас, Гранма, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо. Административный центр провинции — одноимённый город. До 1976 года входила в состав расформированной провинциями Орьенте. У побережья находится островок Саэтия.

25 % территории провинции покрыто лесом.

История 

Предположительно на территории современной провинции Ольгин 27 октября 1492 года высадился на берег Христофор Колумб. На месте предполагаемой высадки установлен памятник.

Летом 1984 года здесь был введен в эксплуатацию сыродельный завод.

Муниципалитеты

Экономика 
Основу экономики провинции составляет возделывание сахарного тростника и производство сахара. Выращиваются также кофе и кукуруза. Ведётся добыча полезных ископаемых. В провинции действуют несколько комбинатов чёрной и цветной металлургии, построенных при участии иностранного капитала. Относительно недавно начал развиваться туризм. На территории провинции расположены два национальных парка, Национальный парк имени Александра Гумбольдта и Сьерра Кристал.

Примечания 

Провинции Кубы